Пьер-Антуан Жилле (род. , в Юи, Бельгия) — бельгийский профессиональный баскетболист, играет на позиции тяжёлого форварда. Выступает за баскетбольный клуб «Остенде» и сборную Бельгии.

Карьера 
Первым клубом Жилле был бельгийский клуб «Льеж», за который он отыграл 4 сезона. В 2013 году он подписал контракт с другим бельгийским клубом «Остенде», за который играет и в настоящее время.

Сборная Бельгии 
Пьер-Антуан Жилле является игроком сборной Бельгии, за которую он играл на чемпионате Европы 2015 года.

Достижения 
  Чемпионат Бельгии (3): 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016
  Кубок Бельгии (4): 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017
  Суперкубок Бельгии (3): 2008/2009, 2013/2014, 2014/2015

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Жилле на сайте Scooore League
 Жилле на сайте Draft Express

Баскетболисты Бельгии
Игроки БК «Льеж»
Игроки БК «Остенде»
Игроки БК «Элан Шалон»
Игроки БК «1939 Канариас»
Игроки БК «Фуэнлабрада»
Игроки сборной Бельгии по баскетболу